Leopoldo de Anhalt (18 de julio de 1855 - 2 de febrero de 1886) fue un príncipe alemán de la Casa de Ascania. De 1871 hasta su muerte fue heredero del ducado de Anhalt.

Primeros años 
El Príncipe Leopoldo nació el 18 de julio de 1855 en Dessau siendo el primer hijo del Príncipe Heredero Federico de Anhalt-Dessau-Köthen y su esposa, la Princesa Antonieta de Sajonia-Altenburgo. Recibió el nombre de su abuelo, el Duque Leopoldo de Anhalt-Dessau-Köthen.

En 1863 su abuelo, el Duque Leopoldo, se convirtió en Duque del unificado Ducado de Anhalt tras la muerte del último Duque de Anhalt-Bernburg.

El 22 de mayo de 1871, el Duque Leopoldo murió y el padre del Príncipe Leopoldo sucedió en el Ducado de Anhalt. El propio Leopoldo pasó ahora a ser príncipe heredero.

Matrimonio e hijos 
En el otoño de 1883, el Príncipe Heredero Leopoldo propuso matrimonio a la Princesa Victoria de Prusia, hija del Príncipe de la Corona Federico de Prusia y la Princesa Victoria del Reino Unido. Su proposición fue rechazada. En abril de 1884 Friedrich von Holstein registró:

Al final de diciembre de 1883 fue concertado el matrimonio de Leopoldo con la Princesa Isabel de Hesse-Kassel, la hija mayor del Príncipe Federico de Hesse-Kassel y la Princesa Ana de Prusia. Cuando se enteró de este compromiso, la reina Victoria, cuya hija aparentemente no le había informado del rechazo de la propuesta, escribió:

Leopoldo e Isabel contrajeron matrimonio el 26 de mayo de 1884 en el Palacio de Philippsruhe en Hanau. Tuvieron una hija:
 Antonieta (Palacio Georgium, 3 de marzo de 1885 - Dessau, 3 de abril de 1963), desposó el 26 de mayo de 1909 al Príncipe Federico de Schaumburg-Lippe.

Muerte 
Menos de un año después del nacimiento de su hija, Leopoldo murió inesperadamente en Cannes el 2 de febrero de 1886. Como no tenía hijos varones, fue sucedido como príncipe heredero por su hermano menor Federico quien posteriormente se convertiría en el Duque Federico II de Anhalt.

La Princesa Isabel no volvería a contraer matrimonio y sobrevivió a su marido por casi 70 años. Murió en Dessau el 7 de enero de 1955.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Ferdinand Siebigk: Das Herzogthum Anhalt: Historisch, geographisch u. statistisch. Desbarats, 1867 (Digitalizado)
 Thomas Gehrlein: Das Haus Anhalt. Über 900 Jahre Gesamtgeschichte mit Stammfolgen. Deutsche Fürstenhäuser Heft 34, Börde-Verlag, Werl 2011, ISBN 978-3-9814458-1-7.

Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica
Príncipes de Anhalt-Dessau del siglo XIX (casa de Ascania)
Nacidos en Dessau
Grandes cruces de la Orden de Alberto el Oso
Fallecidos en Cannes